Татья́на Козло́ва: Козлова, Татьяна Александровна (род. 1984) — украинская волейболистка.
 Козлова, Татьяна Васильевна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Козлова, Татьяна Васильевна (1930—2022) — советская учёная, доктор технических наук.
 Козлова, Татьяна Геннадьевна (Рвачёва; род. 1986) — чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах.
 Козлова, Татьяна Николаевна (род. 1931) — советский, российский тренер по горнолыжному спорту.
 Козлова, Татьяна Сергеевна (1924—2008) — первый секретарь Истринского горкома КПСС.